Battaglia di Coronea (447 a.C.), combattuta tra i Beoti e gli Ateniesi.
 Battaglia di Cheronea (338 a.C.), combattuta tra Filippo II di Macedonia e le città greche.
 Battaglia di Cheronea (245 a.C.), combattuta tra lega etolica e le Beozia.
 Battaglia di Cheronea (87 a.C.), combattuta tra i Romani del vice-governatore della provincia di Macedonia Quinto Bruzzio Sura e le forze pontiche di Mitridate VI, guidate dal generale Archelao.
 Battaglia di Cheronea (86 a.C.), combattuta tra i Romani di Lucio Cornelio Silla e le forze pontiche di Mitridate VI.